

Cinema
Pursuit – film statunitense del 1935 diretto da Edwin L. Marin
Pursuit – film statunitense del 2022 diretto da Brian Skiba

Televisione
Pursuit – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1958 al 1959
Pursuit – film per la televisione statunitense del 1972 diretto da Michael Crichton
Pursuit – film per la televisione statunitense del 1989 diretto da Ian Sharp

Altro
Pursuit – videogioco arcade del 1975 della Atari
 The Pursuit – singolo degli Evans Blue del 2007, dall'album The Pursuit Begins When This Portrayal of Life Ends
 The Pursuit – album di Jamie Cullum del 2009